Il doppio del torneo di tennis Thunderbird Classic 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Betty Stöve e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Rosie Casals e Chris Evert 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Betty Stöve /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Rosie Casals /  Chris Evert (finale)

 Ilana Kloss /  Betty-Ann Dent (primo turno)
 Ann Kiyomura-Hayashi /  Anne Smith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1979